LINAC sigla em inglês de Linear Particle Accelerator (Acelerador de Partículas Linear) é, como o seu nome indica, um acelerador de partículas linear (de forma rectilínea) - em oposição aos aceleradores cíclicos (de forma trapezoidal ou circular) como o Sincrotrão a Protões, o (PS)  do CERN  - e que tem como finalidade aumentar a velocidade de partículas subatómicas eletricamente carregadas ou iões. Para acelerar as partículas a máquina envia uma série de oscilações eléctricas no sentido do feixe. Este método de acelerador foi inventado em 1928 por Rolf Widerøe .

Aplicações 
Os LINACs são usados em várias aplicações, desde a criação de Raio X para fins médicos, como em injectores de aceleradores a alta energia, e também para investigar as propriedades das partícula subatômicas.

Configuração 
O desenho do LINAC depende do tipo de partículas que se querem acelerar: eletrões, protões ou iões. As suas dimensões vão do tubo de raios catódicos, como o das televisões (dezena de centímetros), ao LINAC 2 (dezena de metros) do CERN em Genebra ou o do Stanford Linear Accelerator Center (SLAC)  (3.2 km) em Stanford, California.

CERN 
O CERN utiliza o LINAC 2 de 50 MeV para injectar partículas no Proton Synchrotron Booster (PSB), e o LINAC 3 de 4.2 MeV, o Heavy Ion Linac que fornece iões pesados para injecção no LEAR.

Ver também
 Acelerador de partículas

Ligações externas 

 LINAC web site 

Física nuclear
Aceleradores do CERN